CC, cc, ou C-C pode referir-se a:

 Cheiro de corpo, ou CC
 C.C. (Code Geass), um personagem da série de anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion
 Centímetro cúbico (cc), uma unidade de volume
 Cilindrada, em que cc é usado como abreviação do volume do cilindro em centímetros cúbicos
 Circuito comparador, uma classe de complexidade na teoria da complexidade computacional
 Closed caption, um processo de exibição de texto em uma exibição visual
 Código ISO 3166 das Ilhas Cocos (Keeling), um território australiano
 .cc, domínio de topo das mesmas ilhas
 Coligação Canária, um partido político espanhol baseado nas Ilhas Canárias
 Common Criteria, um padrão internacional (ISO 15408) para segurança de computadores
 Computação cognitiva, método de uso da inteligência computacional
 Corrente contínua, tipo de corrente elétrica
 Creative Commons, uma organização sem fins lucrativos na área de licenciamento de direitos autorais
 Licenças Creative Commons, uma licença de direitos autorais
 Curto Circuito (programa de televisão), programa de televisão da SIC Radical
 Duzentos, em algarismos romanos
 Extensão de arquivos de C++, uma linguagem de programação

Ver também 
CCC

Desambiguações de siglas